Чемпіонат Словаччини з футболу 2002/03 — 10-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словаччини. Чемпіонський титул вдруге здобула Жиліна.

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Матадор взяв участь у Кубку УЄФА 2003—2004 як переможець Кубку Словаччини 2002—2003.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Словаччини на soccerway 

2002—2003
Словаччина
Словаччина
2002 у словацькому спорті
2003 у словацькому спорті